Натуральне число 184
 184 рік до нашої ери
 184 рік нашої ери